Brecht může být:

křestní jméno
 Brecht Dejaegere (* 1991), belgický fotbalista
 Brecht Kramerová (* 1990), nizozemská rychlobruslařka
 Brecht Rodenburg (* 1967), nizozemský volejbalista

příjmení
 Bertolt Brecht (1898–1956), německý spisovatel a divadelník
 George Brecht (1926–2008), americký výtvarník
 Jürgen Brecht (* 1940), německý šermíř

geografický název
 Brecht (Belgie), město
 Brecht (Německo), obec